Rajeev Ram e Joe Salisbury erano i detentori del titolo, ma si sono ritirati prima del loro incontro di quarti di finale contro Jamie Murray e Neal Skupski.

In finale Łukasz Kubot e Marcelo Melo hanno sconfitto Murray e Skupski con il punteggio di 7-65, 7-5.

Teste di serie 

  Mate Pavić /  Bruno Soares (quarti di finale)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (ritirati, quarti di finale)

  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (campioni)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (primo turno)

Qualificati 

  Karol Drzewiecki /  Szymon Walków (primo turno)

Wildcard 

  Daniel Evans /  Olivier Marach (primo turno)

  Dennis Novak /  Dominic Thiem (primo turno)

Tabellone

Qualificazione

Teste di serie 

  Karol Drzewiecki /  Szymon Walków

  Ivan Sabanov /  Matej Sabanov

Qualificati 

  Karol Drzewiecki /  Szymon Walków

Tabellone qualificazioni

Collegamenti esterni 
 
 

Erste Bank Open 2020